Alessandro Crivelli (1514-1574), cardinal italien ;
 Angelo Maria Crivelli (1703-1730), peintre italien ;
 
 Enzo Crivelli (né en 1995), footballeur français ;
 Giuseppe Crivelli (1900-1975), sportif italien ;
 Ignazio Michele Crivelli (1698-1768), cardinal italien ;
 Roger Crivelli (1918-1943), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Taddeo Crivelli (1425-1479), peintre italien ;
 Vittorio Crivelli (1440-1502), peintre italien ;
 Giuseppe Gabriel Balsamo-Crivelli (1800-1874), naturaliste italien ;